Габор Балог:
 Габор Балог (, 1975) — угорський боксер.
 Габор Балог (, 1976) — угорський п'ятиборець, олімпійський медаліст.
 Габор Балог (, 1990) — угорський плавець.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок